Лопера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн. Занимает площадь 67 км². Население — 3986 человек (на 2010 год). Расстояние — 54 км до административного центра провинции.

История 
Во время Гражданской войны в Испании между 27 и 29 декабря 1936 года произошла так называемая Битва при Лопере.

Известные жители 

Кобо, Бернабе — выдающийся испанский историк-натуралист, иезуитский миссионер и писатель. Сыграл значительную роль в истории хинина, лекарства от малярии — иезуитской коры — дав её первое описание, в 1632 году он же привез её в Европу.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lopera Turismo
 Lopera Digital
 Lopera en Internet
 Cultura de Lopera

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна